José Pérez Alvarez, compositor i musicòleg espanyol actiu a mitjan 
 José Pérez-Francés (Peñacastillo, Santander, Cantàbria, 1936), ciclista espanyol professional entre 1960 i 1970 
 José Pérez Fuster (Benidorm, Marina Baixa, 1856-?), 
 José Pérez Gil (Cabdet, Albacete, 1918 - Alacant, 1998), pintor espanyol
 José Pérez Grau (Altea, 1950), polític socialista valencià, diputat a les Corts Valencianes en la V Legislatura 
 José Pérez Guillén (Pedralba, 1834 - Pedralba, 1902), polític valencià d'idees republicanes
 José Pérez Llácer (Alfafar, Horta Sud, 1927 - València, 2006), ciclista valencià professional entre 1948 i 1957 
 José Pérez Pérez (Barcelona, 1894 - Lleida , 1968), futbolista i entrenador català.
 José Pérez de Rozas y Masdeu (Madrid, 1855 - 1955), periodista i polític espanyol, diputat i governador civil durant la Segona República
 José Ángel Pérez Cebrián (Alacant, 1975), futbolista valencià que ocupa la posició de davanter
 José Ignacio Pérez de Arrilucea Tejedor (Sant Sebastià, 1959), jugador de futbol basc 
 José Ignacio Pérez Sáez (Calahorra, 1951), advocat i polític riojà, membre del PSOE, regidor a l'ajuntament de Calahorra (1979 -83) i diputat
 José Joaquín Pérez (Santiago, 1801 - 89), advocat i polític xilè que es va convertir en president
 José Luís Pérez Ortega (Hellín, Albacete, 1949), dissenyador industrial 
 José Manuel Pérez (El Pinós, Vinalopó Mitjà, 1963 – Alacant, 2005), pilot de motociclisme valencià que competí com a amateur en les edicions dels anys 2002 a 2005 del Ral·li Dakar.
 José María Pérez Quintana (Múrcia, 1789 – Madrid, 1857), hisendat i ministre espanyol
 José Miguel Pérez, diversos personatges
 José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (Cadis, Andalusia, 1940), és un polític, diplomàtic i advocat espanyol